Szántó György
 Szántó György (1893–1961) író
 Szántó György (1907–1982) orvos, sebész, traumatológus, egyetemi tanár
 Szántó György (1915–1998) történész, politikatudós
 Szántó György (1930–1983) újságíró, sportvezető
 Szántó György (?) államvédelmi tiszt
 Szántó György egri fotográfus, fotóriporter
hasonló nevűek
Szántó György Tibor (1952) történész, író

Jegyzetek